Pakt (entlehnt aus lat. pactum „Vertrag, Verabredung“) steht für:
 einen Vertrag
 eine Vereinbarung
 eine zwischenstaatliche Übereinkunft, siehe völkerrechtlicher Vertrag
 ein Bündnis
 ein Militärbündnis
 Pakt (Band), deutsche Band
 Teufelspakt, mythologisches Handelsbündnis

PAKT steht für:
 Ketchikan International Airport (ICAO-Code), Ketchikan Gateway Borough, Alaska

Siehe auch:
 Der Pakt
 Pakt für Forschung und Innovation, Förderinitiative des deutschen Bundes und der Länder
 Pakt der Rache, US-amerikanischer Film von Roger Donaldson (2011)
 Pakt der Druiden, französischer Film von Doug Headline (2002)
 Pakt der Wölfe, französischer Film von Christophe Gans (2001)

Abkürzung